Торонто Блю Джейс в сезоне Главной лиги бейсбола 1995 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 5 место в своём дивизионе, выиграв 56 матчей в 144 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 5
 Выигрышей: 3
 Поражений: 2
 Процент побед: 60
 Очков набрано: 32
 Очков пропущено: 14

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 11
 Поражений: 16
 Процент побед: 40.74
 Очков набрано: 140
 Очков пропущено: 168

Июнь 

 Игр: 25
 Выигрышей: 9
 Поражений: 16
 Процент побед: 36
 Очков набрано: 102
 Очков пропущено: 132

Июль 

 Игр: 29
 Выигрышей: 15
 Поражений: 14
 Процент побед: 51.72
 Очков набрано: 139
 Очков пропущено: 155

Август 

 Игр: 29
 Выигрышей: 11
 Поражений: 18
 Процент побед: 37.93
 Очков набрано: 131
 Очков пропущено: 162

Сентябрь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 7
 Поражений: 21
 Процент побед: 25
 Очков набрано: 97
 Очков пропущено: 140

Октябрь 

 Игр: 1
 Выигрышей: 0
 Поражений: 1
 Процент побед: 0
 Очков набрано: 1
 Очков пропущено: 6

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Торонто Блю Джейс
МЛБ в сезоне 1995